Кусака:

 Кусаки () — род комаров.
 Кусака, Дзинъити (1888—1972) — вице-адмирал Императорского флота Японии; двоюродный брат вице-адмирала Рюносукэ Кусака.
 Кусака, Саяко (род. 1979) — японская скрипачка.
 Кусака (рассказ) — рассказ Леонида Андреева 1901 года.